Катехи́зис (катехе́зис, катихи́сис, ; от  =  «вниз» +  «звук» — «внушать, отвечать») — изложение основ какого-либо знания, чаще всего вероучения какой-либо религиозной конфессии или учебник с изложением этого знания или вероучения. Катехизис обычно изложен в виде вопросов и ответов. Может быть как в форме официального вероисповедного документа какой-либо конфессии, так и в форме авторского изложения основ вероучения или знания. Христианский катехизис обычно содержит огласительное наставление и основные положения вероучения.

Катехизис содержит ответы на наиболее типичные богословские вопросы и начальное богословское образование перед крещением. Катехизисы католиков и протестантов различаются по причине отличий в их представлении и толковании Священного Писания. В православии катехизисы не являются символическими книгами, подобно катехизисам католиков и некоторых протестантских церквей. Даже «Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной церкви» святителя Филарета (Дроздова) был в своё время признан Святейшим Синодом только руководством для верующих. Есть специальные детские катехизисы — упрощённые. Не любят использовать катехизисы анабаптистские конфессии. В переносном смысле слово «катехизис» иногда употребляется для обозначения произведения, написанного в форме вопросов-ответов, или символа веры — сборника неких незыблемых принципов (например, «Катехизис революционера» — устав революционной организации «Народная расправа», составленный Сергеем Нечаевым в 1869 году).

Обучение основам веры (например, в период оглашения) называют катехизацией. Православные понимают под катехизисами только используемое при катехизации огласительное наставление, часто в виде вопросов и ответов. Их современные катехизисы не являются символическими книгами (основными вероисповедными документами конфессии), излагающими основные положения вероучения Православия. В то же время в Священном Предании православных есть, например, «Большое огласительное слово» святителя Григория Нисского.

Примечания

Литература

Катехизисы 

 Катехизис Католической Церкви. Компендиум
 Лаврентий Зизаний Тустановский. Катехизис Большой. — около 29.01.1627
  Малый катехизис Петра Могилы
  Большой катехизис Петра Могилы
 Катехизис митрополита Платона (Левшина)
 Православный катехизис епископа Александра (Семёнова-Тян-Шанского)
 Большой катехизис доктора Мартина Лютера
 Катехизис святителя Филарета Московского
 Катехизис святителя Николая Сербского
 Раковский Катехизис
 Summa Doctrinae Christianae Petrus Canisius 1566 год
 «Основы христианского благочестия или малый католический катехизис» (Institutiones christianae pietatis seu parvus catechism catholicorum) автор: Канизий Петр
 Catechismus graeco-latinus. Petrus Canisius
 Катехизис революционера

Христианское богословие
Педагогика